Die bwin World Series of Darts Finals 2018 waren ein Major-Event im Dartsport und wurden vom 2. bis zum 4. November 2018 zum vierten Mal von der PDC ausgetragen. Die Veranstaltung zählt als sogenanntes Nicht-Ranglistenturnier und hatte deshalb keinen Einfluss auf die PDC Order of Merit.

Den Titel sicherte sich der Engländer James Wade, der sich im Finale mit 11:10-legs gegen seinen Landsmann Michael Smith durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die ersten beiden Runden wurden jeweils im best of 11 legs-Modus gespielt. Die Viertelfinals wurden im Modus best of 19 legs, die Halbfinals und das Finale im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 250.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Qualifikation 
Im Laufe des Jahres 2018 wurden sieben World Series of Darts Events ausgetragen. In diesen Events erspielten sich die Spieler Punkte für das World Series of Darts Ranking.

WSoD Events 2018 
 German Darts Masters (Sieger:  Mensur Suljović)
 US Darts Masters (Sieger:  Gary Anderson)
 Shanghai Darts Masters (Sieger:  Michael Smith)
 Auckland Darts Masters (Sieger:  Michael van Gerwen)
 Melbourne Darts Masters (Sieger:  Peter Wright)
 Brisbane Darts Masters (Sieger:  Rob Cross)

Punktverteilung

Rangliste 
Die folgende Rangliste gibt die Reihenfolge der acht Spieler mit den meisten Punkten wieder.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 24 Spielern. 

 Die 8 bestplatzierten Spieler der World Series of Darts Rangliste, die alle gesetzt waren und erst im Achtelfinale eingriffen
 Die 4 nächstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, die noch nicht über die World Series of Darts Rangliste für das Event qualifiziert waren
 Die 4 Spieler, die von der PDC eine Wildcard erhielten
 Die 8 Spieler, die sich über ein Qualifikationsturnier für die World Series of Darts Finals 2018 qualifizierten

Die acht Spieler der World Series Order of Merit waren gesetzt und griffen erst ab der 2. Runde ins Geschehen ein.

Top Acht 
  Peter Wright
  Rob Cross
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Michael Smith
  Raymond van Barneveld
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock

Order of Merit 
  Daryl Gurney
  Dave Chisnall
  Ian White
  Gerwyn Price

Wildcard-Spieler  
  Steve Beaton
  Keegan Brown
  Ross Smith
  Maik Langendorf

Qualifikanten  
  James Wade
  Dimitri Van den Bergh
  Kyle Anderson
  Damon Heta
  Raymond Smith
  Jamie Lewis
  Royden Lam
  Max Hopp

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
In Deutschland übertrug der Sportstreamingsdienst DAZN die Veranstaltung. 

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

2018
Sportveranstaltung in Schwechat
Dartwettbewerb in Österreich
World Series of Darts 2018